Rivière Blanche kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Rivière Blanche (vattendrag i Kanada, Québec, lat 45,58, long -75,26), 
 Rivière Blanche (vattendrag i Kanada, Québec, lat 46,05, long -73,64), 
 Rivière Blanche (vattendrag i Kanada, Québec, lat 46,25, long -73,58), 
 Rivière Blanche (vattendrag i Kanada, Québec, lat 46,33, long -73,27), 
 Rivière Blanche (vattendrag i Kanada, Québec, lat 46,52, long -72,79), 
 Rivière Blanche (vattendrag i Kanada, Québec, lat 46,67, long -72,13), 
 Rivière Blanche (vattendrag i Kanada, Québec, lat 47,00, long -72,17), 
 Rivière Blanche (vattendrag i Kanada, Québec, lat 47,93, long -74,10), 
 Rivière Blanche (vattendrag i Kanada, Québec, lat 48,77, long -71,32), 
 Rivière Blanche (vattendrag i Kanada, Québec, lat 46,00, long -71,46), 
 Rivière Blanche (vattendrag i Kanada, Québec, lat 45,49, long -75,54), 
 Rivière Blanche (vattendrag i Kanada, Québec, lat 46,29, long -72,38), 
 Rivière Blanche (vattendrag i Kanada, Québec, lat 45,70, long -71,10), 
 Rivière Blanche (vattendrag i Kanada, Québec, lat 46,06, long -72,10), 
 Rivière Blanche (vattendrag i Kanada, Québec, lat 45,93, long -71,79), 

Robotskapade Kanadaförgreningar